In den folgenden Listen werden die Ergebnisse der Kommunalwahlen in Ulm aufgelistet. Es werden im ersten Teil die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen ab 1946 angegeben. Im zweiten Teil stehen die Ergebnisse der Ortschaftsratswahlen ab 1999.

Es werden nur diejenigen Parteien und Wählergruppen aufgelistet, die bei wenigstens einer Wahl mindestens zwei Prozent der gültigen Stimmen erhalten haben. Bei mehrmaligem Überschreiten dieser Grenze werden auch Ergebnisse ab einem Prozent aufgeführt. Das Feld der Partei, die bei der jeweiligen Wahl die meisten Stimmen bzw. Sitze erhalten hat, ist farblich gekennzeichnet.

Parteien 
 AfD: Alternative für Deutschland
 BHE: Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten
 B’90/Grüne: Bündnis 90/Die Grünen → Grüne
 CDU: Christlich Demokratische Union Deutschlands
 FDP: Freie Demokratische Partei
 Grüne: B’90/Grüne
 KPD: Kommunistische Partei Deutschlands
 Linke: Die Linke
 Piraten: Piratenpartei Deutschland
 Rep: Die Republikaner
 SPD: Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Wählergruppen 
 AdU: Aufbaugemeinschaft der Ulmer
 BGJ: Bürgergemeinschaft Ulm-Jungingen
 BLO: Bündnis für lebenswerte Ortschaften
 BULI: Bunte Liste Ulm
 1994 als BBL: Bunte Bürgerliste
 EB: Egginger Bürgerliste
 FBL: Freie Bürgerliste Lehr
 FWE: Freie Wähler Ermingen
 FWG: Freie Wählergemeinschaft Ulm
 FWGD: Freie Wählergemeinschaft Gögglingen/Donaustetten
 FWL: Freie Wählervereinigung Lehr
 FWU: Freie Wählervereinigung Unterweiler
 IEB: Interessengemeinschaft Einsinger Bürger
 UfA: Ulm für Alle
 Ulm hoch 3: in Ulm. um Ulm. für Ulm.
 UVL: Ulmer-Vorort-Liste Jungingen - Lehr - Mähringen
 UWE: Unabhängige Wähler Einsingen
 UWGJ: Unabhängige Wählergemeinschaft Jungingen
 UWGM: Unabhängige Wählergemeinschaft Mähringen
 UWS: Unabhängige Wählervereinigung Ulm-Söflingen
 UWUV: Unabhängige Wählervereinigung Ulmer Vororte
 ÜBRG: Überparteiliche Bürgerrechtsgemeinschaft
 ÜLdH: Überparteiliche Liste der Heimatvertriebenen und Sowjetzonenflüchtlinge
 WE: Wählervereinigung Eggingen
 WUN: Wählergemeinschaft Ulmer Norden
 WWG: Wiblinger Wählergemeinschaft

Abkürzungen 
 k. A.: keine Angabe
 Wbt.: Wahlbeteiligung

Gemeinderatswahlen 
Bei den vor 1975 stattgefundenen Gemeinderatswahlen wurden im Zyklus von drei Jahren jeweils nur die Hälfte der Gemeinderatsmandate neu besetzt; die Amtszeit der Gemeinderäte war auf 6 Jahre festgelegt. Seit 1975 werden alle Gemeinderäte in einem Wahlgang gewählt, die Wahlperiode wurde gegenüber früheren Wahlen auf 5 Jahre verkürzt.

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

 Vor der Stadterweiterung durch die Gebietsreform in Baden-Württemberg

 Nach der Stadterweiterung durch die Gebietsreform in Baden-Württemberg

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

 Vor der Stadterweiterung durch die Baden-Württemberg

 Nach der Stadterweiterung durch die Baden-Württemberg

Fußnote

1 1999: zusätzlich: REP: 2,5 % 
2 2019: zusätzlich: Piraten: 2,3 %

Ortschaftsratswahlen

Eggingen 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Einsingen 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Ermingen 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Gögglingen/Donaustetten 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Jungingen 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Lehr 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Mähringen 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Unterweiler 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Weblinks 

 Gemeinderatswahlen: 1946-2019, 2019 (und 2014)
  (PDF-Datei; 3,95 MB)
 
 Ortschaftsratswahlen 2019

Einzelnachweise 

Ulm
Kommunalwahlen